Frederichs ist der Familienname von:
 Henning Frederichs (1936–2003), deutscher Komponist, Kirchenmusiker, Dirigent und Musikpädagoge
 Connie Frederichs (1903–1943), niederländische Grafikerin, Zeichnerin, Malerin, Illustratorin und Holzschneiderin, siehe Fré Cohen